Clarance ist der Familienname folgender Personen:

 Bilal Clarance (* 1979), dänischer Basketballspieler
 Elijah Clarance (* 1998), schwedischer Basketballspieler